|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Portorož (officieel Banka Koper Slovenia Open) van 2005 vond plaats van 19 tot en met 25 september 2005 in de Sloveense plaats Portorož. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Doordat dit de inaugurele editie van het toernooi was, was er geen titelverdedigster.

De als eerste geplaatste Silvia Farina-Elia strandde in de eerste ronde.

Het vierde reekshoofd, Klára Koukalová uit Tsjechië, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als zesde geplaatste Sloveense Katarina Srebotnik in drie sets. Koukalová was daarmee de eerste die het toernooi van Portorož op haar naam mocht schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, beide in 2005.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Joelija Bejgelzimer en Janette Husárová, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als vierde geplaatste duo Anabel Medina Garrigues en Roberta Vinci won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste koppel Jelena Kostanić en Katarina Srebotnik in drie sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. De Spaanse Medina Garrigues had daar­naast zes eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Italiaanse Vinci een.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Portoroz 2005
Portoroz